Miraveche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miraveche (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Miraveche (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar